Мерчинк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мерчинк, Ангела (более известна под фамилией Стахова; 1948-2022) — верхнелужицкая и немецкая писательница, депутат германского Бундестага.
 Мерчинк, Юрий (1914—1988) — верхнелужицкий писатель, журналист, педагог и первый директор Серболужицкого национального университета.